Атанас Стоев Маджаров, известен и с псевдонима Унгарски, е български просветител от късното българско възраждане в Македония и деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Роден е през 1881 година в село Негован, Лъгадинско. На пет годишна възраст остава сирак и е отгледан от чичо си архимандрит Иван (Йона) Маджаров, български архиерейски наместник в Солун. Завършва Солунската българска мъжка гимназия и става начален учител в града в централното училище „Свети Климент“. От 1910 до 1912 година е екзархийски училищен инспектор в Дойранско и Демирхисарско. В 1911 година Маджаров е в основата на организацията на Първата педагогическа конференция в Мелнишко.

След Междусъюзническата война в 1913 година се заселва в Стара Загора, а по-късно става учител в село Лешко. По време на Първата световна война от 1915 до 1918 година е околийски управител в град Радовиш.

След войната се заселва трайно в Петрич. През 1919 година е избран за председател на настоятелството на местното читалище „Братя Миладинови“. В края на същата година се нарежда сред основателите на Македонското благотворително братство „Христо Матов“ в Петрич. Открива първите гимназиални класове в дома си и от 1920 до 1923 година е директор на непълната смесена гимназия в града. Включва се във възстановената от Тодор Александров ВМРО и е пунктов началник на организацията в Петрич. През 1923 година е избран за народен представител в ХХІ Народно събрание от листата на Демократическия сговор. В 1930 година се завръща в Петрич, където умира в 1935 година.

Името „Атанас Маджаров“ носи улица в Петрич.

Родословие

Външни препраткии 
 „Революционно-освободителната борба на българите в Радовишко и околията“, публикувано във в. „Родина“, брой 607 и 608, Скопйе, 1918 година

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМРО
Български политици от Македония
Възпитаници на Солунската българска мъжка гимназия
Дейци на Македонските братства
Български политици (1918 – 1945)
Директори на училища
Български читалищни дейци
Български имигранти от Македония в Петрич
Родени в Негован (Солунско)
Починали в Петрич